Romain Kraeutlein est un acteur français trisomique.

Biographie

Filmographie 
 2000 : Le Zoo du boiteux, téléfilm
 2003 : Le Monde de Yoyo, téléfilm de David Delrieux : Yoyo 
 2007 : Michou d'Auber, film de Thomas Gilou : Paul

Notes et références

Liens externes 

Acteur français de cinéma
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)
Personnalité trisomique